

Presentación previa 
El portugués Gastão Elias es el campeón defensor, pero cayó derrotado en la final ante el argentino Máximo González, 7–5, 6–3.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Cuartos de final)
 Blaž Rola (Baja)
 Diego Schwartzman (Semifinales)
 Guido Pella (Cuartos de final)

<ol start="5">
  João Souza ''(Primera ronda)
  Wayne Odesnik ''(Cuartos de final)
  Thiemo de Bakker ''(Cuartos de final)
  'Máximo González (CAMPEÓN)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Santos 2014